{{personaggio
|medium = animazione
|universo = Gormiti
|lingua originale = italiano
|nome = Magmion
|epiteto = il Signore del Male
|immagine = 
|larghezza immagine = 
|didascalia = 
|autore = Gruppo Giochi Preziosi
|autore nota = 
|autore 2 = GiG
|autore 2 nota = 
|autore 3 = Leandro Consumi
|autore 3 nota = 
|studio = Marathon Media
|studio nota = 
|editore = Gruppo Giochi Preziosi
|data inizio = 2005
|data fine = 2012
|prima apparizione = Le origini
|prima apparizione nota = (cortometraggio animato)
|editore Italia = 
|editore Italia nota = 
|data inizio Italia = 
|data fine Italia = 
|prima apparizione Italia = 
|prima apparizione Italia nota = 
|attore = 
|attore nota = 
|doppiatore = Enrico Tagliaferri
|doppiatore nota = (Le origini)
|doppiatore 2 = Pietro Ubaldi
|doppiatore 2 nota = (Gormiti, che miti)
|doppiatore italiano = 
|doppiatore italiano nota = 
|doppiatore italiano 2 = 
|doppiatore italiano 2 nota = 
|razza = Gormita
|sesso = M
|etnia = Uomo-lava
|data di nascita = 
|luogo di nascita = Monte di Fuoco, Isola di Gorm
|professione = * Signore del Popolo del Magma (Prima serie, Le origini, Mystica, Energheia, Final Evolution, Gormiti: Final Evolution)
 Tiranno dell'Isola di Gorm (Prima serie, Le origini, Mystica, Energheia, Gormiti: The Legend Begins)
 Signore del Popolo del Vulcano (Il ritorno dei Signori della Natura, Gormiti, che miti, Elemental Fusion, L'era dell'Eclissi Suprema, Gormiti: Gli eroi della natura, Titanium)
 Signore del Popolo del Male (Neorganic, Morphogenesis)
|poteri = *Forza sovrumana
Velocità sovrumana
Resistenza sovrumana
Controllo del fuoco
Coda, denti e artigli di roccia lavica
Braccio a forma di lama
Volto dotato di vita propria situato sull'addome (Morphogenesis)
Capacità di trarre sostentamento dalle anime dei morti
Magia nera
Psicopotere
Immortalità
Mimetismo
Combustione Atomica (Atomic, Final Evolution, Gormiti: Final Evolution)
|affiliazione = Magor, Popolo del Magma, Lavion, Popolo della Lava, Popolo del Vulcano, Obscurio, Popolo del Male
}}Magmion il Signore del Male, conosciuto anche come Magmion il Signore del Magma e Magmion il Signore del Vulcano o più semplicemente come Magmion, è un personaggio immaginario del media franchise di genere fantasy Gormiti, creato nel 2005 da Giochi Preziosi per la linea di giocattoli dei Gormiti, poi espansa in campi come l'animazione, i fumetti e i videogiochi. È uno degli antagonisti principali della serie, insieme a Magor e Obscurio, e agisce spesso in compagnia di Lavion.

 Caratteristiche 
Magmion è un essere di dimensioni gigantesche, ed è costituito del magma del Monte di Fuoco in cui è stato plasmato. La sua fisionomia è simile a quella di una lucertola o più in generale di un rettile, la sua pelle incandescente è rossa e alcune rocce laviche sono attaccate su di essa. Ha una lunga coda nera e al posto della mano destra ha un'arma simile ad un grosso uncino o una grossa lama. È dotato di lunghi e affilati denti e artigli, fatti di roccia. È anche molto capace nell'utilizzo della magia nera, ed è per questo temuto anche dai membri del suo stesso popolo.

In seguito all'arrivo dell'Occhio della Vita su Gorm durante la serie Final Evolution, Magmion acquisisce i poteri della Combustione Atomica. 

Nella serie animata Gormiti, che miti utilizza nella sua prima apparizione un'armatura che lo potenzia. Nella serie di mini figures Elemental Fusion, Magmion (potenziato dalla Fusione degli Elementi) riceve un'armatura simile a quella utilizzata nella serie animata.

Nelle serie di mini figure Titanium e Morphogenesis Magmion subisce due redesign. Nella serie Titanium, il design è simile a quello utilizzato nella Elemental Fusion, ma con due lame al posto delle braccia. Indossa inoltre una maschera che lo potenzia, donata a Magmion dal Signore delle Tenebre Obscurio. Nella serie Morphogenesis, i colori e la fisionomia di Magmion sono completamente differenti, ha le mani in entrambe le braccia e presenta una grande faccia (probabilmente un essere vivente a sé stante) sul torso, capace di sputare fuoco dalla bocca. Inoltre, non possiede la coda.

 Apparizioni 
 Linee di giocattoli 
Magmion appare per la prima volta nel 2005, nella Prima serie della linea di staction figure dei Gormiti. Nella Prima serie Magmion, Signore del Male, a capo del Popolo del Magma, è l'antagonista principale, al fianco di Lavion, Signore del Terrore, a capo del Popolo della Lava.

Appare per la seconda volta nella serie del 2006 Mystica, riedizione della Prima serie, in cui i personaggi vengono ricolorati. La trama della serie, quasi ininfluente nella mitologia di Gorm, prevede un potenziamento misterioso ottenuto dai Gormiti durante il lungo periodo di guerra iniziato dopo l'invasione dell'isola da parte dei Popoli del Male, che cambia la fisionomia dei Gormiti.

Seppur non presente nella trama della serie Atomic (2006), una riedizione della figure di Magmion della Prima serie e della serie Mystica con i colori e il materiale utilizzato nella serie Atomic è uscita come figure speciale in allegato al magazine dei Gormiti.

Magmion ritorna nella serie del 2007 Energheia, remake della Prima serie, con una nuova figure migliorata rispetto al modello precedente.

Nella serie Final Evolution (2008), uscita in seguito alla Energheia, viene riutilizzata la figure della serie precedente. Magmion riceve ufficialmente i poteri Atomic, e per questo riceve anche la colorazione tipica delle figure Atomic del suo Popolo. Le figure del Popolo del Magma cambiano colore se immerse nell'acqua tiepida, diventando trasparenti nelle parti rosse del corpo dei Gormiti.

Magmion riappare in una veste rinnovata nella serie Il ritorno dei Signori della Natura (chiamata anche serie Cartoon), basata sulla prima stagione del cartone animato Gormiti, che miti. 

La successiva apparizione del Signore del Vulcano avviene nel 2009 nella serie Elemental Fusion, in cui il suo design ricorda quello dell'armatura che utilizza nella sua prima apparizione nella serie animata.

La figure di Magmion ritorna (con un design quasi invariato rispetto a quello utilizzato nella serie Cartoon) nella serie del 2009 L'era dell'Eclissi Suprema, basata sulla seconda stagione della serie animata.

Magmion subisce un ulteriore potenziamento nella serie Titanium del 2010, seguito della serie precedente. Come tutti gli altri Gormiti di questa serie, il Signore del Vulcano contiene all'interno della sua figure un piccolo gadget. Questa volta sono presenti delle articolazioni nella figure, permettendo una maggiore giocabilità del personaggio. Il Popolo del Vulcano è guidato da Magmion in cooperazione con Armageddon.

Magmion subisce un redesign nella serie Neorganic (2010), basata sulla terza stagione della serie animata, in modo da renderlo più conforme al design che caratterizza il Signore del Male all'interno di essa. Magmion, insieme a Obscurio, guida il Popolo del Male.

L'ultima apparizione di Magmion come mini figure è nella serie Morphogenesis del 2011, la cui trama è contraddittoria con la mitologia dei Gormiti. La serie si svolge infatti in un tempo indefinito prima del ritorno dei Signori della natura su Gorm, ma la presenza di Magmion e Obscurio insieme in quel lasso di tempo non è coerente con ciò che è stato raccontato in precedenza: prima della collaborazione tra i due nella serie animata, apparirono insieme solo durante la serie Final Evolution, in cui però i Signori presenti in quel momento erano differenti dai Signori presenti nella serie Morphogenesis. In ogni caso, è impossibile che si svolga nel lasso di tempo prima della Prima serie, perché Magmion viene plasmato da Magor proprio in occasione degli eventi della serie stessa, e Obscurio non si trovava su Gorm, ed è impossibile che si svolga nel lasso di tempo tra Final Evolution e Il ritorno dei Signori della Natura, perché Magmion si trovava su Gorm, ma Obscurio era intrappolato all'interno della Bolla Ultradimensionale.

 Animazione 
 Le origini
Magmion appare per la prima volta nel campo dell'animazione nel primo cortometraggio animato dedicato ai Gormiti, Le origini (2005), in cui il Signore del Male emerge dal Monte di Fuoco e scatena la sua ira sull'Isola di Gorm con l'ausilio del suo esercito di uomini-lava, con l'obbiettivo di cibarsi delle anime dei Gormiti. Una volta sterminata l'intera popolazione di Gorm, non avendo "nutrimento" a disposizione, la sua forza si affievolì. In seguito alla nascita di nuovi Gormiti per mano del Vecchio Saggio (tramite l'uso dell'Occhio della Vita), Magmion riemerge dal vulcano e colpisce i Gormiti con un incantesimo volto a condannarli alla lotta eterna tra di loro, dando inizio a un dominio lungo millenni dei Popoli del Magma e della Lava.

Viene doppiato da Enrico Tagliaferri.

 Gormiti: The Legend Begins
Magmion riappare in Gormiti: The Legend Begins, cortometraggio del 2008, remake de Le origini, che racconta una versione aggiornata e corretta dei fatti avvenuti nel primo cortometraggio, in modo più conforme a come sono raccontati nel fumetto. Magmion e il suo fedele compagno Lavion, Signore del Terrore, a capo del Popolo della Lava, vengono plasmati da Magor per distruggere tutti i Gormiti presenti sull'isola. I due vengono però indeboliti dalla loro stessa ingordigia fino all'arrivo di Gheos, Tasarau, Poivrons e Noctis, creati dal Vecchio Saggio con l'Occhio della Vita. I due Gormiti della Lava e del Magma tornano in azione il giorno della festività del Valladoin, quando Magor scatena il suo incantesimo contro i Gormiti dei Popoli del Bene, per metterli l'uno contro l'altro e permettere a Magmion e Lavion di attaccare Gorm.

 Gormiti: Final Evolution
Magmion riappare, insieme a Lavion, nella miniserie animata del 2008 Gormiti: Final Evolution. Dopo essere stato riportato su Gorm grazie all'incantesimo dell'Eterno Risveglio insieme a tutti i Signori della Prima serie, ottiene il potere della Combustione Atomica, lo stesso ottenuto da Orrore Profondo e gli altri Gormiti del Popolo del Vulcano durante il corso della serie Atomic. Magmion e Lavion ottengono i loro nuovi poteri a causa dell'impatto causato dall'arrivo dell'Occhio della Vita su Gorm, che schiantandosi rilasciò cinque frammenti, uno per ogni elemento; il quinto frammento, l'Occhio del Vulcano, raggiunse i due Signori e gli donò nuovi poteri. Magmion prende parte, insieme a tutti gli altri Signori del Male (escluso Orrore Profondo ed Elios) alla battaglia nella Pianura delle Nebbie. È uno dei pochi Gormiti che riesce a salvarsi dalla Bolla Ultradimensionale, così da restare sull'Isola di Gorm.

 Gormiti, che miti
Magmion fa il suo debutto nella prima stagione della serie animata Gormiti, che miti, intitolata Gormiti - Il ritorno dei Signori della Natura, nel quarto episodio, Il torneo segreto / Il punto debole di Magmion. Nel lasso di tempo passato tra la fine di Gormiti: Final Evolution e l'inizio della prima stagione della serie animata, Magmion si è messo a capo del Popolo del Vulcano in assenza di Magor e Obscurio, e agisce solitamente con Drakkon, l'Antico Guardiano del Popolo del Vulcano, o con dei suoi sottoposti. Nel suo episodio di debutto, il Signore del Vulcano viene a sapere di un torneo sulla Piana di Astreg indetto dal suo sottoposto Lavor, con cui andrà insieme anche ad alcuni Gorbattenti del Vulcano ("soldati semplici" del suddetto popolo) per tendere una trappola ai Gormiti, interrompendo lo scontro tra Rocciatauro e Martello, al quale si erano già presentati i nuovi Signori della natura Lucas, Nick e Toby. In questa occasione Magmion farà utilizzo di una speciale armatura da combattimento, ma verrà infine sconfitto grazie a Jessica, la nuova Signora del Popolo dell'Aria, rimasta sulla Terra come "keeper", che riuscirà ad individuare un suo punto debole. Da questo episodio in poi, Magmion sarà l'antagonista principale della prima stagione, fino allo scontro finale con i Signori della natura che nel frattempo erano riusciti a liberare il Sommo Luminescente, Signore della Luce, in cui Magmion viene temporaneamente sconfitto e costretto alla fuga, pronto però a riportare Obscurio su Gorm seguendo lo stesso procedimento usato per riportare il Signore della Luce sull'Isola. 

L'unica occasione in cui non lo si vede come antagonista è nell'episodio L'armatura / Poteri rubati, in cui Magmion chiede aiuto ai Signori della natura per fermare il potente Maglio Infuocato, Gormita del Popolo del Magma esiliato dal Signore del Magma qualche tempo dopo gli avvenimenti de Le origini, in cerca di vendetta.

È uno dei pochi Gormiti ad apparire in tutte e tre le stagioni della serie animata.

Viene doppiato da Pietro Ubaldi.

 Gormiti Nature Unleashed
Magmion appare nel primo teaser trailer della serie animata soft reboot Gormiti Nature Unleashed, mentre lotta contro Tasarau. In seguito, la serie si rivelò essere appunto un inizio nuovo per il brand dei Gormiti, e la serie animata riprese solo Magor e il Vecchio Saggio dalla continuity originale, riutilizzando inoltre il nome di Noctis per il Signore dell'Aria della serie.

 Videogiochi 
 Gormiti Game Arena
Magmion appare come personaggio giocabile nel videogioco plug and play di genere picchiaduro uscito nel 2007 Gormiti Game Arena.

 Gormiti: Gli eroi della natura
Magmion appare come antagonista principale in Gormiti: Gli eroi della natura, videogioco del 2010 sviluppato da Climax e pubblicato da Konami (dalla Halifax in Italia) per Wii e Nintendo DS, basato sulla serie animata Gormiti, che miti.

 Curiosità 
 Magmion è il Gormita a cui sono dedicate più mini figure nel corso della serie: ben undici.
 Gli è dedicata la canzone Magmion nell'album musicale Gormiti che miti! - Il ritorno dei Signori della Natura!.
 Magmion è l'antagonista principale del lungometraggio cinese in live action non autorizzato Gormiti - Ace Mission'', in cui tenta di conquistare il pianeta Terra e combatte contro Gheos.

Voci correlate 
 Gormiti
 GiG
 Gruppo Giochi Preziosi
 Pietro Ubaldi
 Lavion

Gormiti